El Heraldo Gallego fue el nombre de diversos periódicos (ordenados por fecha de aparición):

 El Heraldo Gallego (1874), editado en Orense, Galicia, España, entre 1874 y 1880.
 El Heraldo Gallego (Montevideo), editado en Montevideo, Uruguay, en 1889.
 El Heraldo Gallego (Santiago de Compostela), editado en Santiago de Compostela, Galicia, España, entre 1896 y 1897.
 El Heraldo Gallego (Buenos Aires), editado en Buenos Aires, Argentina, entre 1906 y 1950.
 El Heraldo Gallego (1913), editado en Orense, Galicia, España, en 1913.

Además, puede referirse a:

 El Heraldo de Galicia.